«Lady & Gentlemen» — десятий студійний альбом американської кантрі-співачки Ліенн Раймс. В США альбом вийшов 27 вересня 2011.

Список пісень

Чарти

Примітки 

Альбоми Ліенн Раймс
Альбоми Curb Records
Англомовні музичні альбоми